Кашин может означать:

 Кашин — город в Тверской области;
 Кашин — метеорит-хондрит, упавший в 1918 году;
 Кашин мост — соединяет Коломенский и Казанский острова через Крюков канал в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Персоналии 
 
 Кашин, Борис Сергеевич (род. 1951) — российский математик, академик РАН, профессор МГУ, депутат Государственной думы.
 Кашин, Валерий Михайлович (род. 1947) — советский и российский учёный-оружейник, генеральный конструктор КБ машиностроения (Коломна), академик РАН (2022).
 Кашин, Василий Борисович (род. 1973) — российский учёный, политолог, востоковед
 Кашин, Виктор Сергеевич (род. 1994) — российский баскетболист.
 
 
 Кашин, Дмитрий Васильевич (1926—2013) — советский рабочий-судостроитель, Герой Социалистического Труда (1971).
 Кашин, Евгений Борисович (1966—2001) — советский и российский футболист.
 Кашин, Иван Андреевич (род. 1937) — советский гражданский лётчик, старший лейтенант запаса, Герой Советского Союза.
 Кашин, Леонид Андреевич (1920—2002) — советский и российский инженер-геодезист, кандидат технических наук.
 Кашин, Михаил Николаевич (1920—2013) — русский гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Кашин, Никита Иванович (кон. XVII—XVIII) — русский солдат, автор записок о забавах и увеселениях императора Петра I.
 
 Кашин, Олег Владимирович (род. 1980) — российский журналист, обозреватель, прозаик и публицист, телеведущий.
 Кашин, Павел Петрович (псевдоним; настоящее имя — Павел Петрович Кваша; род. 1967) — российский музыкант и исполнитель, актёр.
 Кашин, Фёдор Фёдорович (Феодосий Кавказский; 1841—1948) — местночтимый святой, прославленный в Ставропольской и Владикавказской епархии РПЦ МП.

См. также 
 Каша (значения)
 Кашина
 Кашинка
 Кашино
 Кашинский
 Кашинское
 Кашины-Оболенские
 Кошин